

Localidades 
 Brasil
 Pereiro (Ceará)

 Freguesias de Portugal
 Pereiro (Alcoutim)
 Pereiro (Mação)
 Pereiro (Pinhel)
 Pereiro (Tabuaço)

Outros 
 Pereiro (árvore), nativa da caatinga brasileira

Desambiguações de topônimos